Corneilla peut désigner :

Commune française 

 Corneilla-de-Conflent, commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon.
 Corneilla-del-Vercol, commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon.
 Corneilla-la-Rivière, commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon.

Commune espagnole 

 Corneilla-sur-Llobrégat, commune d'Espagne de Catalogne

Autre 

La Corneilla rivière affluent de l'Aude

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France